Fraskaro ima više značenja:
 Fraskaro (Alesandrija)
 Fraskaro (Peruđa)
 Fraskaro (Ređo Emilija)